Список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. на февраль 2008 года по версии журнала Forbes (The World’s Richest People 2008).
 
Число миллиардеров в 2007 году впервые превысило тысячу, достигнув 1125 человек. В рейтинге 226 новичков, 77 из них — из США, 35 — из России, 28 китайцев и 19 индийцев.

Совокупное состояние миллиардеров составляет 4,4 трлн $, что на 900 млрд $ больше цифры совокупного состояния миллиардеров по результатам прошлого года.

Первые двадцать пять миллиардеров

Ссылки 
 The World’s Richest People 2008.

Миллиардеры